

Personnalités 

 Antoine Debons (né en 1998), coureur cycliste suisse ;
 Claude Debons (né en 1949), syndicaliste français ;
 Gilbert Debons (né en 1938), homme politique suisse.

Voir aussi